Дакар () — один из 45 департаментов Сенегала, самый населённый из четырёх департаментов области Дакар. Административным центром департамента является город Дакар.

Департамент разделён на четыре округа: Альмади, Гран-Дакар, Парсель-Асэнье (буквально «осушенные участки»; это самый густонаселённый округ Дакара) и Дакар-Плято (центр Дакара). Округ Дакар-Плято является историческим сердцем города, здесь расположены большинство министерств и государственных администраций. Самая густонаселённая и самая густонаселённая коммуна округа — Медина (136 697 человек) в округе Дакар-Плято. Наименьшая из них — островная коммуна Горе (1034 жителей) в том же округе.

География 
Департамент расположен на западной оконечностей полуострова Кап-Вер, омываемого Атлантическим океаном.

Административное деление 
Департамент Дакар делится на 4 округа и включает 19 коммун.

Население 
По данным Национального агентства статистики и демографии Сенегала численность населения департамента в 2013 году составляла 1 146 053 человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Департаменты Сенегала